Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2014 проводился с 10 по 16 февраля 2014 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2014 в городе Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик, Канада).

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда скипа Керри Барр, победившая в финале команду скипа Ханны Флеминг. Бронзовые медали завоевала команда скипа Jennifer Martin.

Керри Барр и Барбара Макпейк стали чемпионами Шотландии среди женщин впервые, Рианн Маклеод — во второй раз (первый раз она выиграла чемпионат Шотландии в 2011 в составе команды Анны Слоун), Рейчел Симмс — также во второй раз (впервые выиграв чемпионат в 2009 в команде Ив Мёрхэд).

Команда скипа Ив Мёрхэд не участвовала в чемпионате, так как в те же дни в качестве женской сборной Великобритании выступала в .

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2014.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Джина Эйткен     ||          * || 3:8 9:6|| 3:73:10|| 6:8 9:4||9:10 6:8|| 6:5 8:4||4:11 8:7|| 5 || 7 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
| 2||align=left|Керри Барр       || 8:3 6:9||          * || 8:4 4:5|| 4:3 8:7|| 8:6 9:3|| 7:8 7:6|| 5:9 3:6|| 7 || 5 ||2
|- bgcolor=#ccffcc
| 3||align=left|Ханна Флеминг    || 7:310:3|| 4:8 5:4||          * ||10:3 8:3|| 9:210:3||11:2 9:2|| 9:8 9:8|| 11 || 1 ||1
|-
| 4||align=left|Jennifer Marshal || 8:6 4:9|| 3:4 7:8||3:10 3:8||          * || 6:9 8:4|| 7:54:10||8:10 1:9|| 3 || 9 ||6
|- bgcolor=#ffffcc
| 5||align=left|Jennifer Martin  ||10:9 8:6|| 6:8 3:9|| 2:93:10|| 9:6 4:8||          * ||10:710:4|| 9:8 8:3|| 7 || 5 ||3
|-
| 6||align=left|Гейл Манро       || 5:6 4:8|| 8:7 6:7||2:11 2:9|| 5:710:4||7:104:10||          * || 5:9 6:5|| 3 || 9 ||7
|-
| 7||align=left|Лорна Веверс     ||11:4 7:8|| 9:5 6:3|| 8:9 8:9||10:8 9:1|| 8:9 3:8|| 9:5 5:6||          * || 6 || 6 ||4
|}
 Проходят в четвертьфинал плей-офф.
 Проходят напрямую в полуфинал плей-офф.

 Плей-офф Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 15 февраля, 13:30Полуфинал. 15 февраля, 19:30Финал.' 16 февраля, 11:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2014

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2014

Спорт в Шотландии в 2014 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2014 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)